Аэрофлот Опен 2018 — 16-й ежегодный шахматный турнир, который проходил в Москве в гостинице Космос с 20 по 28 февраля 2018 года.

Победителем турнира стал Владислав Ковалёв, набравший 7 очков из 9-ти.

 Категория: 13-я (средний рейтинг 2568)
 Турнирный директор: Александр Бах
 Главный арбитр: Анджей Филипович

Регламент турнира 
Турнир проводился по швейцарской системе в 9 туров.

 Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов, после чего 15 минут на оставшиеся ходы с добавлением 30 секунд после каждого хода, начиная с первого.
 Призовой фонд: 140 000 € (65 000 € — турнир A; 35 000 € — турнир B; 17 500 € — турнир C; 2 500 € — спец.призы; 20 000 € — блиц-турнир).

Участники турнира 
В турнире приняло участие 92 шахматиста из 24 стран мира, среди которых 33 гроссмейстера, рейтинг ФИДЕ которых на февраль 2018 года превышал 2600:

Движение по турам

Блицтурнир 
На следующий день после завершения основного турнира в гостинице «Космос» состоялся традиционный блицтурнир, среди участников которого выделялись такие гроссмейстеры, как Сергей Карякин, Хикару Накамура, Шахрияр Мамедьяров, Владислав Артемьев, Дмитрий Андрейкин, Ян Непомнящий, Даниил Дубов и Борис Гельфанд.

Участники сыграли 9 сдвоенных туров по швейцарской системе с контролем времени 3 минуты на партию с добавлением 2 секунд на ход.

Набрав 15 очков из 18-ти, первое место занял Ян Непомнящий.

Второе-третье места поделили Хикару Накамура и Завен Андриасян, набравшие по 14 очков.

Всего в блицтурнире приняли участие более 200 шахматистов из 28 стран мира.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Информация о турнире на сайте chess-results.com
 Страница турнира на сайте РШФ

Аэрофлот Опен
Шахматные турниры в Москве
2018 год в шахматах